Kostely a kaple zasvěcené sv. Františku Xaverskému se nacházejí všude po světě, čemuž vděčí mimo jiné celosvětovému rozšíření Tovaryšstva Ježíšova a tomu, že je patronem misionářů, pročež mu jezuité i misionáři své kostely často zasvěcovali.

Austrálie 

 St. Francis Xavier's Cathedral (Adelaide) v Adelaide v Austrálii
 St. Francis Xavier's Cathedral (Geraldton) v Geraldtonu v Západní Austrálii

Česká republika 

 Kostel svatého Ignáce z Loyoly a svatého Františka Xaverského (Březnice)
 Kostel svatého Františka Xaverského (Bělá u Děčína)
 Kostel svatého Františka Xaverského (Opařany)
 Kostel svatého Františka Xaverského (Plaveč)
 Kostel svatého Františka Xaverského (Uherské Hradiště)

Samostatně stojící kaple 
 Kaple svatého Františka Xaverského (Kokory)
 Kaple svatého Františka Xaverského (Muzlov)
 Hradní kaple svatého Františka Xaverského (Pernštejn)

Oltáře a kaple v kostelech zasvěcených jiným patrociniím 
 kaple svatého Františka Xaverského v jezuitském kostele P. Marie Sněžné v Olomouci
 Kaple svatého Františka Xaverského v Praze-Novém Městě, organická součást novoměstské jezuitské koleje

 
 St. Xaver zu Leoben

 
 Katedrála svatého Františka Xaverského (Banská Bystrica)
 Kostol svätého Františka Xaverského (Nitra)
 Kostol svätého Františka Xaverského (Skalica)
 Kostol svätého Františka Xaverského (Trenčín)

 
 Basilica of St. Francis Xavier v Dyersville v Iowě
 St. Francis Xavier Church (Cincinnati) v Cincinnati v Ohiu

Související články 
 sv. František Xaverský
 Pomníky a zpodobnění sv. Františka Xaverského
 Jezuitské kostely

Externí odkazy 
 

 
František Xaverský
František Xaverský